44-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Антверпене с 30 сентября по 6 октября 2013 года.

Общая информация 
Были разыграны 12 комплектов наград.

Ежегодно с 1997 года вручаемый старейшим партнёром Международной федерации гимнастики компанией Longines «Longines Prize for Elegance» был вручён американской гимнастке Кайле Росс и Кохэю Утимуре из Японии.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивный объект

Расписание 
В расписании указано центральноевропейское время.

Пятница, 27 сентября
 10:00-22:00 — Тренировка (муж.)
утро — контроль снарядов муж. и жен.

Суббота, 28 сентября
 10:00-19:15 — Тренировка, мужчины;

Воскресенье, 29 сентября
 утро — Тренировка на помосте женщины;
12:30 контроль снарядов — женщины.

Понедельник, 30 сентября
 09:00-20:30 — Разминка и квалификация у мужчин.

Вторник, 1 октября
 10:00-12:30 — Квалификация, мужчины;
12:30-18:30 — Квалификация, женщины.

Среда, 2 октября
Утро — контроль снарядов муж. и жен.
 12:30-20:30 — Квалификация, женщины;

Четверг, 3 октября
Утро — контроль снарядов муж. и жен.
 20:00-22:30 — Финал личного многоборья, мужчины;

Пятница, 4 октября
 Утро — контроль снарядов муж. и жен.
20:00-21:45 — Финал личного многоборья, женщины;

Суббота, 5 октября
 Финалы на отдельных снарядах (1 день)
14:30-14:55 Вольные упражнения — мужчины

14:55-15:25 Прыжок — женщины

15:25-15:45 Награждение 2 снарядов

15:45-16:10 Конь-махи — мужчины

16:10-16:35 Брусья — женщины

17:00-17:30 Кольца — мужчины

17:30-18:30 Награждение 3 снарядов

Воскресенье, 6 октября
 Финалы на отдельных снарядах (2 день)
14:30-14:55 Прыжок — мужчины

14:55-15:25 Бревно — женщины

15:25-15:45 Награждение 2 снарядов

15:45-16:10 Брусья — мужчины

16:10-16:40 Вольные упражнения — женщины

16:40-17:05 Перекладина — мужчины

17:05-17:35 Награждение 3 снарядов

17:35-17:50 Церемония закрытия

20:30-01:00 Банкет

Составы команд

Сборная России 
По итогам контрольных тренировок на подмосковной олимпийской базе «Озеро Круглое» тренерский штаб сборной России определил состав, который выступит на чемпионате мира.

 Мужская сборная:
 Эмин Гарибов,
 Александр Баландин,
 Николай Куксенков,
 Денис Аблязин,
 Матвей Петров,
 Белявский Давид.

 Женская сборная:
 Алия Мустафина,
 Анна Родионова,
 Татьяна Набиева,
 Мария Пасека.

Соревнования мужчин

Многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Соревнования женщин

Многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Вольные упражнения

Бревно

Страны-участницы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата
 Чемпионат на официальном сайте Международной федерации гимнастики
 Чемпионат на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Чемпионат на сайте агентства спортивной информации «Весь спорт»

2013
Октябрь 2013 года
Сентябрь 2013 года
Чемпионаты мира в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Международные соревнования по гимнастике в Бельгии